Женская сборная Словакии по кёрлингу — представляет Словакию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Словакии (, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы до 2005 сборная Словакии участия не принимала.

Примечания

Ссылки 
 Словакия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Словакии

См. также 
 Мужская сборная Словакии по кёрлингу
 Смешанная сборная Словакии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Словакии по кёрлингу
 Сборная Словакии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Словакии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Словакии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Словакии по кёрлингу

Словакия
Кёрлинг в Словакии
Кёрлинг
Женский кёрлинг